Mariusz Kubiak (ur. 1958) – polski hokeista
 Mariusz Kubiak (ur. 1953) – polski polityk
 Mariusz Kubiak – polski naukowiec